WCBS steht für:

 WCBS (Mittelwellensender), ein US-amerikanischer Mittelwellensender aus New York
 WCBS-FM, ein US-amerikanischer UKW-Sender aus New York
 WCBS-TV, ein US-amerikanischer Fernsehsender aus New York
 World Confederation of Billiard Sports

Abkürzung